Yser, fleuve cotier en France et en Belgique
 Bataille de l'Yser, pendant la première guerre mondiale.
 Place de l'Yser à Bruxelles
 Yser, une station de métro à Bruxelles
 Rivière Yser, un affluent de la rivière Chochocouane, coulant dans Senneterre (ville) et dans Réservoir-Dozois, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.